Allah il Allah steht für:

 Teiltranskription des Wortlauts des islamischen Glaubensbekenntnisses, siehe Kalima (Islam)
 Allah il Allah!, Titel einer Reiseerzählung von Karl May, erschienen als Band 60 der Gesammelten Werke, ursprünglich Teil des Kolportageromans Deutsche Herzen – Deutsche Helden